Echinocatena är ett släkte av svampar. Echinocatena ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Echinocatena